Патрик Пауве (; ) — нидерландский футболист, защитник и полузащитник, игрок сборной Нидерландов. Старший брат футбольного вратаря Кеса Пауве.

Карьера

Клубная 
Первые свои два сезона на взрослом (1993/94 и 1994/95) уровне Патрик провёл в ПСВ, где появлялся на поле лишь по разу за чемпионат, в обоих из которых команда становилась третьей. В сезоне 1995/96 выступал за «Де Графсхап», финишировавший 14-м в Эредивизи, следующие два сезоне в середняке лиги — «Фортуне» из Ситтарда.

С сезона 1998/99 начался самый продолжительный этап в карьере Пауве — выступления за «Фейеноорд». С роттердамцами он выиграл Кубок УЕФА 2001/02, чемпионат страны 1998/99 и Суперкубок 1999 года, где решающим стал его гол со штрафного. Также отметился автоголом в матче за Суперкубок УЕФА 2002 года против клуба «Реал Мадрид», который был проигран (1:3).

В сезоне 2006/07 Патрик перешёл во французский «Валансьен» — клуб, тогда только что вышедший в Ligue 1 и остановившийся в шаге от вылета. Два следующих сезона голландец провёл в мёнхенгладбахской «Боруссии», где был вице-капитаном. В сезоне 2007/08 клуб одержал победу во Второй Бундеслиге, а в сезоне 2008/09 финишировал в одном очке от зоны вылета.

Последней командой Патрика стал «ВВВ-Венло» — один из аутсайдеров Эредивизи. 31 января 2011 года футболист заявил о завершении карьеры

В сборной 
В 2000—2002 годах провёл 5 встреч за сборную Нидерландов.

Достижения

Командные 
Как игрока ПСВ:
 Чемпионат Нидерландов:
 Третье место: 1993/94, 1994/95
Как игрока «Фейеноорда»:
 Суперкубок УЕФА:
 Серебряный призёр: 2002
 Кубок УЕФА:
 Победитель: 2001/02
 Суперкубок Нидерландов:
 Победитель: 1999
 Чемпионат Нидерландов:
 Чемпион: 1998/99
 Второе место: 2000/01
 Третье место: 1999/2000, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06
 Кубок Нидерландов:
 Финалист: 2002/03
Как игрока мёнхенгладбахской «Боруссии»:
 Вторая Бундеслига:
 Чемпион: 2007/08 (выход в Бундеслигу)

Примечания

Ссылки 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК ВВВ-Венло